Воислав Маринкович (13 мая 1876, Белград — 18 сентября 1935, там же) — сербский политический, государственный, общественный и дипломатический деятель. Премьер-министр Королевства Югославия (1932), министр иностранных дел Королевства сербов, хорватов и словенцев / Королевства Югославия (1924, 1927—1932), министр экономики (1914—1917). .

Биография 
Еврей по происхождению. Сын юриста и политика. Окончил юридический факультет Белградского университета. Изучал право и экономику в Парижском университете, там же получил докторскую степень в области права и экономики. С 1901 года работал в министерстве финансов Королевства Сербия, был директором Коммерческого банка.

В 1906 году был избран в парламент (скупщину) от Сербской прогрессивной партии. С 1921 до мая 1935 года избирался членом Национального Собрания (Народна Скупштина) Югославии.

В 1913 году представлял Сербию на переговорах по итогам окончания Первой Балканской войны.

В 1914—1917 годах занимал пост министра экономики Королевства Сербия.

Участвовал в 1917 году в разработке Корфской декларации, предусматривавшее по окончании Первой мировой войны объединение Сербии и югославянских земель Австро-Венгрии в единое государство — «Королевство сербов, хорватов и словенцев» под эгидой сербской династии Карагеоргиевичей.

Был одним из основателей югославской Демократической лиги в 1918 году, позже Сербской Демократической партии (1919).

Член сербской делегации на Парижской мирной конференции (1919). В конце 1921- начале 1922 года работал министром внутренних дел.

Министр иностранных дел Королевства сербов, хорватов и словенцев / Королевства Югославия (июнь-ноябрь 1924 и 1927—1932).

Премьер-министр Королевства Югославия (апрель-июнь 1932).

Был женат на дочери Симы Лозанича.

Похоронен на Аллее заслуженных (великих) Нового кладбища в Белграде.

Награды 
 Орден Почётного легиона
 Орден Белого орла (Польша)
 Орден Звезды Румынии
 Почётный доктор Афинского университета .

Ссылки 
 Encyclopaedia Britannica. Vojislav Marinković

Политики Югославии
Депутаты Скупщины Королевства Сербия
Премьер-министры Югославии
Министры экономики Югославии
Министры иностранных дел Югославии
Министры внутренних дел Югославии
Доктора права
Доктора экономических наук
Дипломаты Югославии
Выпускники Белградского университета
Выпускники Парижского университета
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Почётные доктора Афинского университета